Капетильо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капетильо, Гильермо (род. 1958) — известный мексиканский актёр, певец и танцор.
 Капетильо, Раймундо (род. 1945) — известный мексиканский актёр театра и кино, учитель и экономист.
 Капетильо, Эдуардо (род. 1970) — известный мексиканский актёр и певец.